Quang Tiến (Bắc Giang), xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Quang Tiến (Hanoi), xã in district Sóc Sơn, stad Hanoi, Vietnam.
 Quang Tiến (Nghệ An), xã in district Thái Hòa, provincie Nghệ An, Vietnam.